Кронке — фамилия. Известные носители:
 Кронке, Стэн (род. 1947) — американский предприниматель.
 Кронке, Эмиль (1865—1938) — немецкий композитор.